Сириск — историк из Херсонеса Таврического, живший в III в. до н. э. Он считается первым историком, жившим на территории современного СНГ.

История 
Единственный источник, свидетельствующий о деятельности Сириска, — мраморный декрет, датирующийся III в. до н. э. Это три фрагмента плиты из белого мрамора, сверху украшенные фронтоном с изображением лаврового венка.

Согласно декрету, Сириск в своём труде описал «явления Девы» (Дева — богиня-покровительница города; здесь имеются в виду варварские набеги и другие опасности, от которых город «спасала» Дева), взаимоотношения Херсонеса с Боспором и с другими близлежающими городами. За это он был награждён золотым венком во время празднования Дионисий, а постановление об этом было выставлено во дворе храма Девы. Видимо, Сириск, как и Геродот, публично читал своё сочинение в театре (который появляется в городе как раз в III веке).

Текст указа и его перевод 

21: orig. Τ

Перевод 
Гераклид, сын Парменонта, внес предложение: поскольку Сириск, сын Гераклида, с усердием описав явления Девы, (публично) прочитал (свое сочинение), а также [рассказал] об отношениях с царями Боспора, а также изложил существующие [---] к городам [достойно] народа, – с тем чтобы он получил достойные почести, пусть Совет и Народ постановит похвалить его за это, а симмнамоны увенчают его золотым венком в [Дионисии ?], двадцать первого числа и провозгласят: «Народ венчает Сириска, сына Гераклида, за то, что он описал явления Девы и правдиво [---] изложил существующие [--- по отношению к ?] царям [---] для нашего города». Пусть симмнамоны запишут на каменной плите это постановление и поместят его в пронаосе храма Девы; а понесенный расход пусть выдаст [согласно решению] казначей священных сумм. Это решено Советом и Народом [в месяц ---].

Современное состояние 
В настоящее время декрет находится в составе Коллекции скифского золота экспонировавшегося на выставке в Нидерландах, арестованной по иску Украины.

Примечания 

Историки по алфавиту
Историки Древней Греции
Херсонес Таврический
Учёные Крыма